Slovenská katolická misie (slovensky Slovenská katolícka misia) může být:

 Slovenská katolická misie (Brusel)
 Slovenská katolická misie (Dublin)
 Slovenská katolická misie (Frankfurt nad Mohanem)
 Slovenská katolická misie (Kolín nad Rýnem)
 Slovenská katolická misie (Londýn)
 Slovenská katolická misie (Mannheim)
 Slovenská katolická misie (Mnichov)
 Slovenská katolická misie (Paříž)
 Slovenská katolická misie (Řím)
 Slovenská katolická misie (Švýcarsko) – Basilej, Bern, Lausanne, Curych a Ženeva
 Slovenská katolická misie (Vídeň)

Související články 

 Slovenská a česká misie (v Lucembursku)